«All of My Life» puede referirse a:

Música 
 All of My Life (-), canción de Bee Gees (:d:Q4730042).
 All of My Life (-), canción de The Carpenters (:d:Q4730043).
 All of My Life (-), canción de Cinta Laura (:d:Q17998007).